Pure (Pur:Pur) — музичний альбом харківської групи Pur: Pur.
 Pure — модульний CSS фреймворк.
 Pure — франкомовний альбом співачки Лари Фабіан.